Agamemnon Busmalis est un personnage de la série télévisée Oz, surnommé La Taupe (de par sa capacité à creuser des tunnels pour s'évader), et interprété par Tom Mardirosian.

C'est l'un des plus vieux prisonniers, et l'un des rares personnages de la série que l'on peut considérer comme gentil.

Biographie

Sentence 
Prisonnier N°98B242. Condamné le  pour vol avec effraction à une peine d'emprisonnement de 10 ans, avec libération sur parole au bout de 4 ans.

Personnalité 
C'est un prisonnier loufoque qui apparait au début de la seconde saison. Il tente plusieurs fois de s'évader et y parvient lors de la quatrième saison en compagnie de Miguel Alvarez. Il se fait rattraper rapidement alors qu'il rôde devant les studios de l'émission L'École de Miss Sally dont il est un grand fan (chaque fois qu'il regarde un épisode, il déclare que c'est le meilleur avec Miss Sally). 

À la suite des nombreuses lettres qu'il envoie à Miss Sally, il rencontre Norma Clark (la secrétaire chargée de réceptionner et répondre aux lettres des fans) qui tente dans un premier temps de se faire passer pour Sally. Ils entament une liaison, Busmalis la demande en mariage mais Norma ne vient pas le jour de la cérémonie. Elle revient le voir plus tard, mais Agamemnon refuse de lui parler quand il s'aperçoit qu'elle est tombée enceinte. Finalement, ils finissent par se marier et tentent même de faire un enfant au moyen d'une insémination artificielle. La dernière scène mettant en scène Busmalis est celle où il apprend qu'on lui refuse le droit à l'insémination ce qui le rend violent pour la première fois de la série. Il apparaît également dans le bus qui évacue les détenus d'Emcity à la fin de l'épisode final.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Prisonnier de fiction
Voleur de fiction
Personnage de fiction créé en 1998
Personnage de fiction masculin